Дальнее Чесночное — село в Алексеевском районе (городском округе, с 2018) Белгородской области, входит в состав Мухоудеровского сельского поселения.

Описание 
Село расположено в восточной части области, на реке Тихая Сосна в 10 км к северо — востоку от районного центра, города Алексеевки. Ближайшая железнодорожная станция ЮВЖД — «94 км». 

 Улицы и переулки

История 
Возникновение и название села связано с созданием укрепленных участков Белгородской черты по р. Тихой Сосне. Для перекрытия переправ (перелазов) через реку от набегов крымских и ногайских орд кочевников по проходившему в этой местности Кальмиусскому шляху, в воде затапливались брёвна «с гвоздьём дубовым частым», — «чесноки».

Упоминается в Памятной книжке Воронежской губернии за 1887 год как "Чесношный хуторъ къ слободѣ Алексѣевкѣ" Ольшанской волости Бирюченского уезда. Число жителей обоего пола — 468, число дворов — 70.

В 1859 году в Бирюченском уезде — «хутор казенный Чесношный при реке Тихой Сосне» «по правую сторону большого почтового тракта из г. Бирюча до г. Острогожска» — 70 дворов, 640 жителей (317 мужск. и 323 женск. пола). 

На 17 января 1979 г. в селе Дальнее Чесночное Мухоудеровского сельсовета Алексеевского района — 300 жителей, на 12 января 1989 г. — 195 (77 мужчин, 118 женщин), на 1 января 1994 г. — 174 жителя. 

В 1997 г. в с. Дальнем Чесночном Мухоудеровского сельского округа Алексеевского района — 99 домовладений.

Примечания

Литература 
 Осыков Б. И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012.
 Загоровский В.П. Белгородская черта. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1969. - 304 с.
 Кряженков А.Н. Вся алексеевская земля: энциклопедический словарь / науч. ред. А. Н. Акиньшин (Воронеж). - Белгород: Константа, 2015. - 451 с., ил.

Населённые пункты Алексеевского района (Белгородская область)